Людвиг Эрдман Бледов (; , Берлин — , там же) — немецкий шахматист и шахматный деятель. Преподаватель математики. Входил в группу сильнейших шахматистов Берлина (см. «Берлинская плеяда»). Выиграл ряд матчей, в том числе в 1842-м году у Карла Яниша; в 1843-м у Генри Бокля; в 1845-м у Монгредиена; в том же году у Адольфа Андерсена — 4 : 1 (+4 −1). С 1836-го года председатель Берлинского шахматного клуба. В 1846-м основал первый немецкий шахматный журнал — «Deutsche Schachzeitung». В 1830-х годах организатор первых в Германии матчей по переписке (Берлин — Бреслау, Берлин — Гамбург, Берлин — Магдебург и другие).

Книги 
 Correspondenz-Partien, 2. Auflage, Leipzig 1872.

См. также 
 Гамбит Бледова

Литература

Ссылки 
 
 Личная карточка Людвига Бледова  на сайте 365chess.com

Родившиеся в Берлине
Умершие в Берлине
Шахматисты Германии
Шахматные журналисты
Спортсмены Берлина